Delany est un nom propre assez peu fréquent en France, mais courant dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis.

Patronymes 

 Dana Delany (1956-), actrice et productrice américaine ;
 Martin Delany (1812-1885), abolitionniste et officier américain ;
 Mary Delany (1700-1788), artiste, femme de lettres et bas bleus anglaise ;
 Mike Delany (1982-), joueur de rugby à quinze néo-zélandais ;
 Ron Delany (1935-), plus connu comme Ron ou Ronnie, est un athlète irlandais, spécialiste du demi-fond ;
 Samuel Ray Delany Junior (1942-),  critique et un romancier de science-fiction américain ;
 Vicki Delany (1951-), femme de lettres canadienne, auteur de roman policier.

Liens externes